Струмяни () — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области. Население составляет 6119 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — село Струмяни.

Площадь территории общины 366 км².

Граничит с общинами Благоевградской области: Кресна — на севере, Сандански — на юго-востоке, Разлог — на востоке, Петрич — на юго-западе. Западная граница с общиной Берово Республики Македония.

Кмет (мэр) общины Струмяни — Валентин Андреев Чиликов (коалиция в составе 3 партий: Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), ВМРО — Болгарское национальное движение) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты (сёла):
 Велюштец
 Вракуповица
 Гореме
 Горна-Крушица
 Горна-Рибница
 Добри-Лаки
 Драката
 Игралиште
 Илинденци
 Каменица
 Клепало
 Колибите
 Кырпелево
 Махалата
 Микрево
 Никудин
 Палат
 Раздол
 Седелец
 Струмяни
 Цапарево

Примечания

Ссылки 
 Община Струмяни — сайт общины, 
 Община Струмяни  — информация на bulgaria.domino.bg, , 

Общины Благоевградской области